Рычаго́в (Рычаго́ва) — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Рычагов, Александр Васильевич (1956—2021) — советский игрок в хоккей с мячом, тренер.
 
 Рычагов, Георгий Иванович (1924—2020) — советский и российский геоморфолог.
 Рычагов, Михаил (род. 1967) — эстонский шахматист.
 Рычагов, Павел Васильевич (1911—1941) — советский генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Рычагов, Сергей Петрович (1915—1970) — советский художник-пейзажист.

Топоним 
 Рычагов — село в Львовской области.

См. также 
 
 Рычагова, Наталья Сергеевна